Sulky (paardensport), een licht tweewielig karretje dat in de paardensport wordt gebruikt bij harddraverijen
Sulky, een scooter van het Franse motormerk Motobloc